Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Катріна Адамс і Манон Боллеграф.

Адамс і Боллеграф виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Лариса Нейланд з рахунком 6–2, 4–6, 7–6(9–7).

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Advanta Championships Philadelphia
Тур WTA 1993